Большое Карасьозеро — пресноводное озеро на территории Алмозерского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Физико-географическая характеристика 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 129,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на один километр вытянуто с запада на восток. Берега преимущественно заболоченные.

Озеро видимых поверхностных стоков не имеет и принадлежит бассейну реки Вытегры, впадающей в Онежское озеро.

Острова на озере отсутствуют.

К северо-западу от озера проходит дорога местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100511102000019907.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вытегры
Озёра Вытегорского района
Озёра России без поверхностного стока